Nokia 6230i — стільниковий телефон фірми Nokia. Відноситься до лінійки телефонів «бізнес».

 відтворення потокового відео зі звуком
 підтримка карт ММС місткістю до 2048 Мб
 нова тривимірна графіка меню
 портативна рація Push-to-Talk
 XHTML-браузер, клієнт електронної пошти
 музичний стереоплеєр МР3/ААС/М4А
 FM-радіо і візуальне радіо

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем